Telia Company — телекоммуникационная компания, лидер рынков сотовой связи Швеции и Финляндии. Штаб-квартира — в Стокгольме.

Компания образована в декабре 2002 года в результате присоединения финской Sonera к шведской Telia (ранее компания «Телеверкет»).

23 марта 2017 года бренд Sonera, существовавший с 1998 года и, после слияния компаний, использовавшийся в двойном написании — TeliaSonera, был полностью упразднён. Одновременно отменён роуминг на телефонные звонки и смс-сообщения в странах Евросоюза.

Собственники и руководство 
Крупнейшие акционеры компании (на 30 сентября 2012) — правительства Швеции (37,3%) и Финляндии (11,7 %), фонды Capital Group (3,1%), Alecta (2,6%) и фонды Swedbank Robur (2,3 %) Рыночная капитализация компании на 21 июня 2007 года — $33,15 млрд..

Президент и генеральный директор: Эллисон Киркби.

Деятельность 
Деятельность компании сконцентрирована в области предоставления услуг по магистральной передаче данных и услуг сотовой связи. Telia Company совместно с дочерними компаниями обслуживает 80,1 млн клиентов в Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, странах Балтии, Турции, Грузии, Азербайджана, России, Молдове и других странах СНГ.

Азербайджан 
В Азербайджане компании Telia Company с 2008 года принадлежало 38,1% акций мобильного оператора Azercell, однако, после коррупционного скандала 2015 года, компания решила полностью уйти с рынка Закавказья.

Грузия 
С 2007 года Telia Company принадлежало 58,55% акций компании Geocell, а Turkcell владело остальными 41,45%. Позднее Telia Company увеличила свою долю в Geocell до 74,3%. В Грузии Telia Company представлена под брендами Geocell и Lailai.

Дания 
В Дании Telia Company управляет оператором мобильной связи (Telia), оператором мобильной виртуальной сети (Call Me) и поставщиком широкополосного доступа (Telia). Компания была основана в 1995 году в результате слияния Telia Stofa и TeliaSonera. Telia Mobile является третьим по величине оператором и находится в жесткой конкуренции с Telenor, которая занимает второе место на рынке. Telia стала четвертым оператором, запустившим услуги 3G, и единственным оператором, имеющим общенациональную сеть EDGE.

Telia Broadband была перезапущена в 2008 году из-за необходимости для TeliaSonera предлагать как мобильную, так и широкополосную связь на всех своих внутренних рынках (Швеция, Норвегия, Дания и Финляндия). Telia Broadband была первым оператором, запустившим цифровое телевидение со своим широкополосным доступом без дополнительных затрат. Stofa в основном является оператором кабельного телевидения, но также предоставляет широкополосный доступ через сеть кабельного телевидения.

Испания 
В Испании Telia Company принадлежит 76,6% местного оператора Yoigo, предоставляющего услуги в сетях 3G, а также, по договору с оператором Telefónica, в сетях 2G.

Казахстан 
В Казахстане компания Fintur Holdings (её акционерами являются турецкий оператор мобильной связи Turkcell, 38,1% акционерного капитала, и компания Telia Company, 61,9%.
В 2011 г. компания АО «Казахтелеком» объявила о продаже 49 % сотовой компании Telia Company , после завершения обоих этапов сделки эффективное участие Telia Company в Kcell составит 61,74 %. Бренды: Kcell, Activ. 21 декабря 2018 года Telia Company продала свою долю "Казахтелеком".

Латвия 
Telia владеет 49 % акций LMT (24,5% - Telia Company AB и 24,5% - Sonera Holding B.V.). Telia Company также владеет 49% акций Lattelecom, которому принадлежит 23 % LMT, которому принадлежит Okarte, Amigo. Она также владеет 100 % акций Telia Latvija, оператора кабельного телевидения и центров обработки данных.

Литва 
Telia Company владеет 88,15% акций Telia Lietuva (до 2017 г. - Teo LT), крупнейшего оператора фиксированной связи в Литве, который недавно приобрел одного из крупнейших операторов мобильной связи Omnitel. Ранее он принадлежал группе TeliaSonera.

В октябре 2015 года TeliaSonera объявила о слиянии Teo и Omnitel путем приобретения компании Omnitel компанией Teo.

1 февраля 2017 года Omnitel и Teo объединились под названием «Telia Lietuva».

Молдова 
Telia Company принадлежит 74% компании Fintur Holdings B.V., являющейся держателем 99 % акций АО «Moldcell» — одного из двух лидирующих операторов сотовой связи в Молдове.

Непал 
В Непале Telia Company принадлежало 60,4% мобильного оператора Ncell до продажи компании в марте 2016.

Норвегия 
В Норвегии Telia Company представлена под брендами Telia, Onecall и Mycall

На 2014 год запланировано покупка за 5,1 млрд шведских крон (~ 550 млн евро) норвежского отделения компании Tele2, что увеличит владение на норвежском рынке мобильных коммуникаций до 40 %. Компания также планирует расширить сеть 4G в Норвегии.

Россия 
Telia Company владела 25,2% акций МегаФона, второго по величине оператора мобильной связи в России. В октябре 2017 года Telia Company согласилась продать всю свою долю в МегаФоне за 1 миллиард долларов .

Таджикистан 
В Таджикистане Telia Company принадлежало 60% сотового оператора ЗАО «Индиго Таджикистан», предоставляющего услуги сотовой связи под торговой маркой Tcell.

Турция 
В Турции Telia Company принадлежит 38% сотового оператора Turkcell.

Узбекистан 
В Узбекистане компании Telia Company принадлежало 94 % сотового оператора ИП OOO Coscom, предоставляющего услуги сотовой связи под торговой маркой Ucell, однако, после коррупционного скандала 2013 года, компания решила полностью уйти с рынка Средней Азии. 05 декабря 2018 год Компания Telia, объявила о продаже своей доли Государственному комитету Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции. Генеральным директором назначен Владимир Кравченко, ранее возглавлявший Компанию "Uzmobile".

Эстония 
В Эстонии Telia Company принадлежит 100% телекоммуникационной компании Eesti Telekom, предоставляющего услуги сотовой связи под торговой маркой EMT и услуги интернета и телекоммуникаций под торговой маркой Elion.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Бывшие государственные телекоммуникационные компании
Операторы сотовой связи Финляндии
Компании Стокгольма
Акционерные общества Швеции